У́лица Салава́та Юла́ева — название улиц в городах России и Украины.

Россия 
 Улица Салавата Юлаева в Аше.
 Улица Салавата Юлаева в Баймаке.
 Улица Салавата Юлаева в Белорецке.
 Улица Салавата Юлаева в Бузулуке.
 Улица Салавата Юлаева в Ишимбае.
 Улица Салавата Юлаева в Копейске.
 Улица Салавата Юлаева в Кургане.
 Улица Салавата Юлаева в Оренбурге.
 Улица Салавата Юлаева в Сибае.
 Улица Салавата Юлаева в Стерлитамаке.
 Улица Салавата Юлаева в Челябинске.
 Улица Салавата Юлаева в Салавате.

Украина 
 Улица Салавата Юлаева в Донецке.
 Улица Салавата Юлаева в Киеве.

См. также 
 Бульвар Салавата Юлаева
 Проспект Салавата Юлаева
 Салават Юлаев (значения)